Microsoft Exchange — платформа обміну документами від Microsoft.

Microsoft Exchange Server — серверна частина платформи
Microsoft Exchange Client — клієнт доступу до платформи, був частиною деяких версій Windows, перейменований надалі в Microsoft Outlook

Microsoft Windows